Сезоны Чемпионата мира по автогонкам на выносливость проводятся в течение одного календарного года, начиная с 2012 года (за исключением сезонов 2018/2019 и 2019/2020). В конце каждого сезона по количеству набранных очков определяются чемпионы мира, а также обладатели кубков и трофеев в личном и командном зачёте в двух классах спортпрототипов и двух классах GT.

Чемпионат мира

В личном зачёте 
Спортпрототипы

Gran Turismo

В командном зачёте 
LMP1

LMH

В зачёте автопроизводителей 
Спортпрототипы

Gran Turismo

Кубки мира

Кубок мира для гонщиков в категории GT

Кубок мира для автопроизводителей в категории GT

Трофеи

Трофей для гонщиков частных команд в классе LMP1

Трофей для гонщиков в классе LMP2 

Трофей для гонщиков в подклассе LMP2 Pro/Am

Трофей для гонщиков в классе LMGTE Am

Трофей для частных команд в классе LMP1

Трофей для команд в классе LMP2 

Трофей для команд в подклассе LMP2 Pro/Am

Трофей для команд в классе LMGTE Pro

Трофей для команд в классе LMGTE Am

Примечания

Ссылки 
 

В
В
 
Списки спортивных сезонов